Корольковые манакины () — род воробьиных птиц из семейства Манакиновые.

Описание 
Оперение пёстрое. Шапочка на голове жёлтая, оранжевая или красная. Самцы токуют поодиночке или парами.

Виды 
В состав рода включают четыре вида. Вид Machaeropterus regulus разделяется на четыре подвида.

Примечания

Ссылки 
 Сверхбыстрый воробей бьёт себя 100 раз в секунду
 

Манакиновые
Роды птиц